Петерис Юрашевскис (в русском подданстве Пётр Петрович Юрашевский, ; , Сесавская волость (ныне Виестурская волость) — 10 января 1945, Елгава) — русский и латвийский политик и юрист, депутат Государственной думы Российской империи II созыва от Курляндской губернии. Один из основателей системы юриспруденции в Латвии. Председатель Кабинета министров Латвии (23 января 1928 — 30 ноября 1928), министр юстиции (1918—1919; 1925) и министр финансов Латвии.

Биография 

Петерис Юрашевскис был евангелическо-лютеранского вероисповедания. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Помощник присяжного поверенного в Митаве (Елгаве). Позднее нотариус. Работал чиновником в Российской империи. С 1907 г. издавал и редактировал местную газету Sadzīve («Быт»).

7 февраля 1907 избран в Государственную думу Российской империи II созыва от общего состава выборщиков Курляндского губернского избирательного собрания. В момент избрания в Думу — беспартийный. Вошёл в Конституционно-демократическую фракцию. Состоял в Комиссии по запросам. Выступал в прениях по аграрному вопросу.

В независимой Латвии депутат 2, 3 и 4-го Сеймов. С конца 1918 г. неоднократно входил в состав правительства Латвии. Один из основателей партии «Демократический центр» (основана в 1922 г.). Председатель Кабинета министров (24.1. — 30.11.1928). Был в 1927 году одним из кандидатов на пост президента Латвии, баллотируясь от социал-демократической партии.

Один из подписантов Меморандума Центрального Совета Латвии от 17 марта 1944 года.

Примечания

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. / Ред. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. — М.: РОССПЭН, 2008. — С. 718—719. — ISBN 978-5-8243-1031-3
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (2-й созыв). Дело 511; Дело 561. Лист 10.

Ссылки 
 Tieslietu ministri (1918—2008) Ilze Apine, LV 17. jūlijs (2008)

Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Премьер-министры Латвии
Министры финансов Латвии
Министры внутренних дел Латвии
Министры юстиции Латвии
Кандидаты в президенты Латвии
Адвокаты по алфавиту
Адвокаты Российской империи
Адвокаты Латвии
Депутаты второго Сейма Латвии
Депутаты третьего Сейма Латвии
Депутаты четвёртого Сейма Латвии
Нотариусы
Главы Елгавы